PRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prentice (Stati Uniti)